Tippecanoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tippecanoe Township (Carroll County, Indiana)
 Tippecanoe Township (Kosciusko County, Indiana)
 Tippecanoe Township (Marshall County, Indiana)
 Tippecanoe Township (Pulaski County, Indiana)
 Tippecanoe Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Tippecanoe Township (Iowa)